Lipps ist der Name von

 Lipps, Inc., US-amerikanische Pop-Band
 Lipps Island, Insel im Palmer-Archipel, Antarktis

Lipps ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Lipps (* 1940), US-amerikanischer Manager
 Gottlob Friedrich Lipps (1865–1931), deutscher Philosoph und Psychologe
 Hans Lipps (1889–1941), deutscher Philosoph
 Jere H. Lipps (* 1939), US-amerikanischer Paläontologe
 Johannes Lipps (* 1980), deutscher Klassischer Archäologe
 René Lipps (* 1978), deutscher Gitarrist und Songwriter
 Richard Lipps (1857–1926), deutscher Landschaftsmaler
 Theodor Lipps (1851–1914), deutscher Philosoph und Psychologe

Siehe auch:
 Lippsche Täuschung
 Lips
 Lipp